Bolten-Baeckers ist der Familienname von

 Heinrich Bolten-Baeckers (1871–1938), deutscher Liedtextdichter und Filmproduzent
 Helene Bolten-Baeckers (1896–nach 1979), Übersetzerin